

Брук-Парк — місто, штат Міннесота
 Брук-Парк — місто, штат Огайо